I risultati completi del motomondiale 2007 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

MotoGP 
Gli iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classifica squadre

Classe 250 
Gli iscritti
Diversamente che nella MotoGP, in classe 250 esiste un solo fornitore di pneumatici, l'azienda britannica Dunlop.

Classifica piloti

 Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Classe 125 
Gli iscritti
Anche nella classe 125 vige il regime di monogomma, fornitore per tutti i team è la Dunlop.

Classifica piloti

 Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Collegamenti esterni 

 2007